Front Únic Antimonàrquic, coalició electoral històrica d'Espanya
 Federació Universitària Argentina, organització d'estudiants de l'Argentina